Halocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Hirvenoja 1973. Halocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Halocladius